Dominique Schneider peut désigner :
 Dominique Schneidre, nom de plume de Dominique Schneider (1942-), une écrivaine française ;
 Dominique Labauvie, pseudonyme de Dominique Schneider (1948-), un sculpteur français.